Bārāsat kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bārāsat (ort i Indien, North 24 Parganas), Västbengalen, 
 Bārāsat (ort i Indien, South 24 Paraganas), Västbengalen, 

Robotskapade Indienförgreningar